Le tournoi de Colombus est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Futures, se dispute à Colombus du 23 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Kate Latham, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Sue Mappin.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Columbus
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Columbus
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en janvier 1978